Милан — Мантуя () или Трофео Москини () — шоссейная однодневная велогонка, с 1906 по 1962 год проводившаяся в итальянской области Ломбардия по маршруту Милан — Мантуя.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Милан – Мантуя на Memoire-du-cyclisme
 Милан – Мантуя на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии